Берёзовые:

 Берёзовые — семейство растений порядка Букоцветные.
 Берёзовые — одно из двух подсемейств древесных растений семейства Берёзовые.

См. также 
 
 Берёзовая
 Берёзовое
 Берёзовый